

Geografia 
 Iglinskij rajon – regione della Repubblica della Baschiria, Russia europea

Persone 
 Maksim Iglinskij – ex ciclista su strada kazako, fratello di Valentin
 Valentin Iglinskij – ex ciclista su strada kazako, fratello di Maksim